Хавьер Гуэмес Лопес (; родился 17 октября 1991 года в Кульякан, Синалоа, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Керетаро» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Гуэмес начал карьеру в клубе «Дорадос де Синалоа». 1 августа 2010 года в матче против «Ла-Пьедад» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 5 марта 2011 года в поединке против «Веракрус» Хавьер забил свой первый гол за «Дорадос».

Летом 2013 года Гуэмес подписал контракт с клубом «Тихуана». 10 августа в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере. 1 сентября в поединке против «Хагуарес Чьяпас» Хавьер забил свой первый гол за клуб.

В 2016 году Хавьер во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Летом 2017 года Гуэмес перешёл в «Керетаро».

Международная карьера 
10 октября 2014 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Гуэмес дебютировал за сборную Мексики, заменив во втором тайме Антонио Риоса.

Летом 2015 года Гуэмес попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии, Чили и Эквадора.

Достижения 

Командные

 «Америка»
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Америка» Мехико